Населені пункти в Чехії:

 Їндржіховиці (Їглава)
 Їндржіховиці (Соколов)